Джордж Веа:

 Веа, Джордж (род. 1966) — либерийский футболист и политический деятель. Президент Либерии.
 Веа, Джордж-младший (род. 1987) — американский и либерийский футболист. Сын Джорджа Веа.